Жанакалинский сельский округ

 Жанакалинский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Жанакалинский сельский округ (Костанайская область) — сельский округ в Костанайской области.